Dabelow steht für:
 Dabelow, ein Teilort von Wokuhl-Dabelow

Dabelow ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Dabelow (1899–1984), Anatomieprofessor an der Universität München, 1942-1945 Direktor des Instituts für Anatomie an der Universität Leipzig, in den 1950er Jahren Rektor bzw. Prorektor der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
 Christoph Christian von Dabelow (1768–1830), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Heinz Dabelow (1922–2011), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)